Сезон 1994-95 у Першій чеській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Чехії. Це 2-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіоном вдруге поспіль стала Спарта (Прага).

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Градець-Кралове взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Чехії з футболу 1994—1995.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша чеська ліга на soccerway 
 Перша чеська ліга на rsssf 

1994-1995
Чехія
Чехія